Михаил Иосифович Фаерберг () — главный врач роддома № 1 города Кургана. Заслуженный врач Российской Федерации.

Биография 
Михаил Иосифович Фаерберг родился 23 сентября 1946 года в семье военного лётчика, ветерана Великой Отечественной войны, в городе Рыбница Рыбницкого района Молдавской ССР, ныне город является административно-территориальной единицей левобережья Днестра Республики Молдова и контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Еврей.

В 1964 году окончил школу № 43 города Одессы, после школы работал санитаром скорой помощи. 

В 1972 году окончил Тюменский государственный медицинский институт, учёбу совмещал с работой на амбулаторном приёме в женской консультации № 1 города Тюмени. Работал препаратором кафедры ТГМИ.

В 1973—1979 годах — врач акушер-гинеколог городской больницы № 2 города Кургана.

В 1979—2009 годах — главный врач роддома № 1 города Кургана. Врач акушер-гинеколог высшей категории. В 2003 году Курганский городской роддом № 1 удостоился звания «Больница, доброжелательная к ребенку».

Член исполкома движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

В 2007—2010 годах — член Общественной палаты города Кургана первого и второго состава.

После выхода Фаерберга на пенсию работал в муниципальном учреждении «Городская поликлиника № 4» г. Кургана, сначала гинекологом,  затем на административной работе. В сентябре 2013 года на дополнительных выборах в Курганскую городскую Думу пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 был доверенным лицом у кандидата от ЛДПР Юрия Михайловича Александрова, сына главного врача МУ «Городская поликлиника № 4» Михаила Юрьевича Александрова.

Михаил Иосифович Фаерберг умер 23 декабря 2019 года в городе Кургане. Семья решила кремировать покойного.

Награды 
 Заслуженный врач Российской Федерации, декабрь 1998 года
 Почётная медаль и диплом общества акушеров-гинекологов «За большой личный вклад в развитие акушерства и гинекологии Российской Федерации»
 Почётная грамота Министерства здравоохранения,

Семья 
 Жена Татьяна Анатольевна Рокина – врач-рентгенолог.
 Дочь Елена — клинический перинатальный психолог.
 Сын Леонид

Примечания 

Персоналии:Одесса
Выпускники Тюменского государственного медицинского университета
Акушеры по алфавиту